

Personnalités 

 Marci Ien (née en 1969), femme politique canadienne, députée, ministre.

Sigle 
IEN est un sigle composé des trois lettres I, E et N qui peut signifier :
 inspecteur de l'Éducation nationale ;
 Internet Experiment Note, une série de notes techniques publiées au début de la création du réseau Internet.